Eerste klasse (1982/1983) była 80. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Standard Liège.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii